al-Muʿtamid (arabisch المعتمد) ist der Name folgender Personen:

 Al-Muʿtamid (Abbaside) († 892), fünfzehnter Kalif der Abbasiden (870–892)
 al-Muʿtamid (Abbadide) (1040–1095), Herrscher der Abbadiden (Sevilla)